Okręty US Navy o nazwie USS "John Adams", pochodzącej od drugiego prezydenta USA Johna Adamsa:
 Pierwszy "John Adams" był fregatą zwodowaną w 1799 i sprzedaną w 1867.
 Drugi "John Adams" (SSBN-620) był okrętem podwodnym typu Lafayette, który był w służbie w latach 1964-1989.
John Adams